Филум (, ):
 филум — фила, макросемья языков
 филум — тип в биологической систематике

См. также 
 Фил
 Фила